Tjot Pohmoh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cot Pohmoh, berg, Aceh, 
 Cot Pomo, berg, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar